

Carriera
Ha militato nel Silkeborg dal 1988 al 2001 ed ha fatto parte della selezione campione d'Europa a , senza scendere in campo.

Palmarès

Giocatore

Club

Silkeborg: 1993-1994

Silkeborg: 1996

Silkeborg: 2000-2001

Nazionale

1992

Collegamenti esterni
 

Calciatori campioni d'Europa
Calciatori della Nazionale danese